Metro 2033 – powieść Dmitrija Głuchowskiego
 Metro 2033 – gra komputerowa